Taishi peut désigner :
 quatre ères chinoises :
Taishi (96-93 av. J.-C.), neuvième ère de l'empereur Wudi des Han.
 Taishi (361-363), ère de l'empereur Zhang Xuanjing des Liang antérieurs.
 Taishi (551-552), ère de Hou Jing qui usurpa brièvement le trône de la dynastie Liang lors des dynasties du Nord et du Sud.
 Taishi (818), ère de Damingzhong du royaume de Balhae.
 des localités :
 Taishi, un village du Guangdong en Chine.
 Taishi, un bourg la préfecture de Hyōgo au Japon.
 Taishi, un bourg la préfecture d'Osaka au Japon.